

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Drp“ beginnt.

Drp 



Drpa 
 Drpa, Marta (* 1989), serbische Volleyballspielerin

Drpi 
 Drpić, Dino (* 1981), kroatischer Fußballspieler